Сергей Кутузов: Кутузов, Сергей Дмитриевич (род. 1999) — российский борец греко-римского стиля.
 Кутузов, Сергей Иванович (1882—1976) — советский государственный и партийный деятель.
 Кутузов, Сергей Сергеевич (род. 1994) — российский футболист, нападающий, игрок ФК Зеленоград и 2DROTS